Gminy w USA:
 Sugar Bush (ang. Sugar Bush Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Sugar Bush (ang. Sugar Bush Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami